Op goed geluk (hoorspel), een Nederlands hoorspel uit 1970
 Op goed geluk (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma uit 1987 en vernieuwde versie vanuit 2018